Riu Baghmati, riu de Nepal i nord de Bihar a l'Índia
 Petit Baghmati, Riu de Bihar a l'Índia